Een repetitie is een herhaling. In het bijzonder kan het betekenen:

 in de podiumkunsten: het oefenen van een voorstelling of uitvoering, zie repetitie (theater)
 de laatste repetitie voor de eerste voorstelling wordt ook wel generale repetitie genoemd
 in de informatica: een constructie waarin 1 of meer commando's meerdere malen worden uitgevoerd, zie repetitie (informatica)
 een proefwerk op school

Zie ook
 de stijlfiguur repetitio, de eenvoudigste vorm van een enumeratie